Sirius – nome della stella Sirio in lingua latina

Letteratura 
 Sirius – romanzo di fantascienza di Olaf Stapledon
Sirius Black – personaggio della serie dei romanzi di Harry Potter
IK Sirius Fotboll – squadra di calcio svedese con sede a Uppsala

Marina 
 Sirius – nave della flotta dell'associazione ambientalista Greenpeace
HMS Sirius – nome di diverse navi della Royal Navy
 Sirius – peschereccio italiano che diede inizio alla migrazione ebraica dopo la seconda guerra mondiale

Musica 
 Sirius – album dei Clannad
 Sirius – brano strumentale degli Alan Parsons Project presente nel loro album Eye in the Sky
Sirius – band portoghese symphonic black metal

Pseudonimi
Sirius – probabile pseudonimo di Nicola Moscardelli all'interno del Gruppo di Ur

Altro 
Pattuglia Sirius – corpo militare che opera nella Groenlandia del nord e fa uso di cani da slitta
Sirius Satellite Radio – emittente radiofonica statunitense
 SIRIUS – missione analoga dell'Accademia russa delle scienze (IMBP) e della NASA
 Sirius –  genere di gasteropodi della famiglia Capulidae
 Sirius – acceleratore di particelle di tipo sincrotrone situato nella città di Campinas, in Brasile.
 Sirius Entertainment – casa editrice di fumetti statunitense

Pagine correlate 
 Sirio (disambigua)